Альвео́ла ( «ячейка, углубление, пузырёк»):
 Альвеола — ячейковидный концевой отдел железы, то же, что ацинус;
 Альвеола — пузырьковидное образование в лёгких, оплетённое сетью капилляров. Через стенки альвеол (в лёгких человека их свыше 700 млн) происходит газообмен;
 Альвеола (в стоматологии) — зубная лунка, углубление в челюсти, в котором находится корень зуба;
 Альвеола (в металлообработке) — пузырёк воздуха в месте сварки металла;
 Альвеолы — ряд углублений в альвеолярном отростке ротовой полости. Альвеолярный отросток участвует в произношении альвеолярных согласных;
 Альвеолы — уплощённые вакуоли, прилегающие к клеточной мембране инфузорий.

Примечания